

Велдон — місто, штат Арканзас
 Велдон — місто, штат Айова
 Велдон — місто, штат Північна Кароліна
 Велдон — селище, штат Іллінойс
 Велдон — переписна місцевість, штат Каліфорнія